Der Swiss Market Index (SMI) ist als Blue-Chip-Index der bedeutendste Aktienindex der Schweiz. Die Indexbasis liegt bei 1500 Punkten per 30. Juni 1988. Es handelt sich im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex, Dividenden fliessen nicht in den Index ein.

Berechnung 
Der Swiss Market Index (SMI) bildet die 20 liquidesten und grössten Titel aus dem SPI Large- und Mid-Cap-Segment ab. Normiert wurde der SMI am 30. Juni 1988 auf 1500 Indexpunkte. In erster Linie steht er als nicht dividendenkorrigierter Index (Kursindex) zur Verfügung, wird aber auch als Performanceindex unter der Bezeichnung SMIC (SMI Cum Dividend) publiziert. Die im SMI enthaltenen Titel entsprechen gegenwärtig rund 90 Prozent der Marktkapitalisierung sowie 90 Prozent des Handelsvolumens aller an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer und Liechtensteiner Beteiligungspapiere. Da der SMI als repräsentativ für den Schweizer Markt gilt, wird er als Basiswert für zahlreiche Finanzprodukte wie Optionen, Futures und Indexfonds verwendet.

Um in den SMI aufgenommen zu werden, muss ein Titel strenge Kriterien hinsichtlich Liquidität und Börsenkapitalisierung erfüllen. Einerseits muss mindestens 50 Prozent der durchschnittlichen SPI-Liquidität und andererseits eine Mindest-Streubesitz-Kapitalisierung von 0,45 Prozent der SPI-Kapitalisierung vorhanden sein. Des Weiteren ist die Quartalsrangfolge basierend auf Umsatz und Kapitalisierung massgebend. Der SMI enthält seit 24. September 2007 nur noch die fixe Anzahl von 20 Titeln. Vorher schwankte die Anzahl zwischen 18 Aktien (1993) und 29 Aktien (2000). Massgeblich für die Zugehörigkeit der Unternehmen zum SMI ist die Rangfolge, gemessen an der durchschnittlichen Kapitalisierung und am Umsatz während des Zeitraums von einem Jahr.

Geschichte

Historischer Überblick 

Der Swiss Market Index (SMI) wurde am 1. Juli 1988 erstmals veröffentlicht. Meilensteine in der Entwicklung des SMI waren der 5. Oktober 1993, als der Index erstmals über der 2500-Punkte-Marke schloss und der 5. Mai 1997, als er den Handel zum ersten Mal über der Marke von 5000 Punkten beendete. In den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände. Am 27. März 1998 schloss er erstmals über der 7500-Punkte-Marke. Bis zum 23. August 2000 stieg der SMI auf einem Schlussstand von 8377,00 Punkten.

Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 12. März 2003 auf einen Tiefststand von 3675,43 Punkten. Das war ein Rückgang seit August 2000 um 56,1 Prozent. Der 12. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2003 begann der SMI wieder zu steigen. Bis zum 1. Juni 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 9531,46 Punkten. Seit dem Tiefststand im März 2003 beträgt der Gewinn 159,3 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der SMI wieder zu sinken. Am 17. Februar 2009 beendete der SMI den Handel unter der Grenze von 5000 Punkten. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 9. März 2009, als er mit 4307,67 Punkten schloss. Seit dem 1. Juni 2007 entspricht das einem Rückgang um 54,8 Prozent. Der 9. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der SMI wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 15. April 2010 stieg er um 61,7 Prozent auf einen Schlussstand von 6967,56 Punkten.

Die Eurokrise ab 2010 und die Abschwächung der globalen Konjunktur ab 2011 führten zu einem Kurseinbruch des Schweizer Leitindex. Am 8. August 2011 beendete der SMI den Handel bei 4967,99 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 15. April 2010 beträgt 28,7 Prozent. Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine grössere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 11. Januar 2013 schloss der Index bei 7188,22 Punkten und damit um 44,7 Prozent höher als am 8. August 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des SMI.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des SMI seit 1988.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des SMI seit 1988.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des SMI seit 1988.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des SMI seit 1988.

Zusammensetzung 
Der SMI setzt sich, mit Stand 19. September 2022, aus folgenden Unternehmen zusammen:

Weblinks 
 Portraits und Informationen zu allen SMI-Unternehmen bei Finanz und Wirtschaft
 Index bei Finanz und Wirtschaft
 Index bei cash.ch
 Index in Realtime bei finanzen.ch
 Michael Rasch: 25 Jahre SMI. Der Schweizer Leitindex feiert Jubiläum. In: Neue Zürcher Zeitung vom 21. Juni 2013

Einzelnachweise 

Aktienindex
Finanzwesen (Schweiz)